STB, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Saint Thomas Basket Le Havre, un club professionnel français de basket-ball ;
 Sécurité d'État tchécoslovaque, un service de renseignements actif de 1945 à 1990 ;
 Sensetalbahn, une ancienne compagnie de chemin de fer suisse ;
 Set-top box, matériel électronique de réception de télévision ;
 Société tunisienne de banque, une banque tunisienne fondée en 1957 ;
 Somatotropine bovine, une hormone produite par vaches laitières ;
 Spécification technique de besoin, expression technique de l'industrie ;
 STB, une chaine de télévision ukrainienne ;
 Sclérose tubéreuse de Bourneville, maladie autosomique dominante faisant partie des phacomatoses.